Hans de Jong (kunstenaar) (1932-2011), Nederlands keramiek kunstenaar
 Hans de Jong (illustrator) (1914-1958), Nederlands illustrator
 Hans de Jong (meteoroloog) (1921-2010), Nederlands meteoroloog
 Hans de Jong (componist) (1957), Nederlands saxofonist en componist
 Hans de Jong (acteur), Nederlands acteur
 Hans de Jong (voetballer), Nederlands voetballer